Hover Sogn henviser til flere artikler:
 Hover Sogn (Ringkøbing-Skjern Kommune) – et sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune og i Ringkøbing Provsti
 Hover Sogn (Vejle Kommune) – et sogn i Vejle Kommune og i Vejle Provsti